Tawa kan syfta på:

 Tawa (mytologi) – solguden i puebloindianernas religion
 Tawa (dinosaurie) – ett släkte med tidiga dinosaurier som hittats i sydvästra Nordamerika
 Tawa (träd) – en art av lagerväxter
 Tawa, Qinghai – en ort i Kina
 Dawa, Panjin – ett härad i Liaoning-provinsen i nordöstra Kina